Mijo Mirković (pseudonim: Mate Balota), ekonomist i književnik
 Mate Balota (lik), književni lik iz članaka Benjamina Deprata u pulskom tjedniku Hrvatski list
 M/T Mate Balota, trajekt za lokalne linije